Відві́йки (відвійок) — слабкорозвинені зерна злаків, є відходом після молотьби та віяння. Названі так тому, що під час віяння вони падають посередині між половою і повновагим зерном. Використовуються на корм худобі.
 Відвійки (знежирене молоко, збиране молоко) — молоко, що залишається після відділення вершків.

Примітки